El nombre de Catedral de San Rafael puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como catedrales, en honor a San Rafael:

 Catedral de San Rafael, en Dubuque, Iowa (Estados Unidos);
 Catedral de San Rafael, en Madison, Wisconsin (Estados Unidos);
 Catedral de San Rafael, en Palakkad, Kerala (India);
 Catedral de San Rafael, en Surat Thani (Tailandia);
 Catedral de Nuestra Señora del Pilar y San Rafael, en Melo (Uruguay).